Novitec TuLesto — суперкар, малосерийная модель высокотехнологичного спортивного автомобиля тюнинговой фирмы Novitec Automobile GmbH из города Штеттен, Бавария, ФРГ. Первый собственный автомобиль компания, которая специализируется на тюнинговой доводке в основном моделей Ferrari, Maserati, Alfa Romeo и FIAT.
Автомобиль является своеобразным подарком фирмы к своему 20-летнему юбилею.

Кузов 
Дизайн кузова был разработан фирмой Luca Serafini Stile из Модены.

Внешние габариты: длина: 4,62 м; ширина; 2,04 м; высота — 1,22 м.

Хотя TuLesto по внешним габаритам длиннее и шире, чем считающийся его прототипом Ferrari F430 Scuderia, весит он значительно меньше. Масса пустого автомобиля 1260 кг (F430 весит до 1520 кг). Причиной этому — применение в качестве основного строительного материала алюминия, а также большой доли карбона, который используется в качестве покрытия — «защитной кожи», натянутой на алюминиевое шасси. Места водителя и пассажира конструкционно помещены в своеобразной ячейке безопасности.

Лучшему обтеканию воздушного потока и контакту с дорогой служит венчюри-туннель в днище автомобиля, задний диффузор и воздухозаборник-туннель, протянутый по крыше.

Двигатель, трансмиссия, подвески 
Среднерасположенный V8 Bi-Kompressor мотор c рабочим объемом 4,4 литра и мощностью 777 л.с. при 8.200 об/мин.,  крутящий момент 727 Нм при 6.300 об/мин. Соотношение веса к мощности: 1,62 кг/л.с. (Против 2,45 кг/л.с. у Ferrari F430 Scuderia).

Шестиступенчатая полуавтоматическая коробка передач с интегрированным самоблокирующимся дифференциалом. Переключатели скорости расположены под рулем, что приближает машину к профессиональным гоночным автомобилям. Оптимальноу скоростному старту и предотвращению прокручивания колес служит Launch-Control (система тракционного контроля).

Сдвоенные треугольные рычаги подвески как у гоночных моделей. Юстируемые (дистанционно регулируемые) амортизаторы и стабилизаторы. Нажатием кнопки можно «приподнять» автомобиль, то есть увеличить клиренс на 4,0 см.
Диаметр алюминиевых дисков колёс — 20 и 21 дюйм. Низкопрофильные шины (Semi-Slicks), доходящие в ширину на задних колесах до 355 мм.

Тормозные диски выполнены из керамических композитов.

Динамические показатели 
Ускорение: от 0 до 100 км/ч = 3,4 сек.
От 0 до 300 км/ч = 22,6 сек

Макс. Скорость = 350 км/ч

Салон 
Приборная панель, центральная консоль, внутренняя обивка дверей, отделка руля, а также сиденья покрыты натуральной кожей, композитным материалом марки Алькантара и карбоном. Сидения по ширине, форме и покрытию подгоняются под заказчика — первого владельца автомобиля.

Клима-установка и акустическая 'High-End Sound' система.

Рыночные данные 
Фирма-изготовитель ограничила серию 11 экземплярами. Продажная цена официально пока не названа, экспертами оценивается в 500.000 евро. Начало поставки — 2010 год. Ожидается, что покупателями автомобиля будут в первую очередь постоянные тюнинг-клиенты компании.

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Web.de Auto
 Auto-Tuning-News
 Weltbild.De
 Фотогалерея
 Фотогалерея

Автомобили по алфавиту
Автомобили 2000-х годов
Суперкары
Автомобили Германии
Среднемоторная компоновка